Георгий Колмогоров:
 Колмогоров, Георгий Дмитриевич (род. 1929) — советский государственный деятель, председатель Государственного комитета СССР по стандартам, депутат ВС СССР 11-го созыва.
 Колмогоров, Георгий Иванович — первый секретарь Павлодарского обкома 1939—1940